Lesch ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Lesch (1430–1479), Meistersinger in München
 Christiane Lesch (* 1940), deutsche Illustratorin und Malerin
 Cora Lesch (* 1969), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Erwin Lesch (1893–1974), deutscher Sonderpädagoge
 Fritz Lesch (1898–1937), deutscher Sportlehrer und Widerstandskämpfer
 Gabriela Lesch (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Guntram Lesch (1899–1956) deutscher Elektrotechniker
 Harald Lesch (* 1960), deutscher Astrophysiker, Autor und Fernsehmoderator
 Johann Philipp Lesch von Mühlheim († 1601), Großprior des deutschen Johanniterordens
 Karin Lesch  (* 1935), deutsche Schauspielerin
 Karl Josef Lesch (* 1946), deutscher Theologe
 Klaus-Peter Lesch (* 1957), deutscher Psychiater
 Matthias Lesch (* 1961), deutscher Mathematiker
 Michael Lesch (* 1956), deutscher Schauspieler
 Sarah Lesch (* 1986), deutsche Liedermacherin

 Willi Lesch (* 1942), deutscher Skirennläufer und Alpinskitrainer

Lesch steht weiter für:
 Lesch & Co., Fernsehsendung mit Harald Lesch
 deutscher Name der französischen Gemeinde Lesse (Moselle)

Siehe auch:
 Lesch-Nyhan-Syndrom
 Lesche
 Leschen
 Lesh
 Lösch